Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Albert Costa che ha battuto in finale Thomas Muster 4-6 6-4 7-6 2-6 6-4.

Teste di serie 

 Thomas Muster (finale)
 Sergi Bruguera (terzo turno)
 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Andrea Gaudenzi (quarti di finale)
 Albert Costa (campione)
 Gilbert Schaller (semifinali)
 Francisco Clavet (secondo turno)
 Albert Costa (semifinali)

 Renzo Furlan (secondo turno)
 Fernando Meligeni (terzo turno)
 Adrian Voinea (terzo turno)
 Jordi Arrese (terzo turno)
 Tomás Carbonell (secondo turno)
 Marcelo Filippini (terzo turno)
 Frederik Fetterlein (terzo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1995